Кораблёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Кораблёва, Анжела Михайловна (род. 1961) — белорусская актриса.
 Кораблёва, Валерия Юрьевна (род. 1978) — российский журналист, ведущая информационной программы «Новости» на Первом канале. 
 Кораблёва, Ирина Владимировна (род. 1957) — российская актриса.

Топоним 
 Кораблёва — деревня в Октябрьском районе Курской области.

 </noinclude>